Le Championnat du monde de Superbike 2011 est la  du Championnat du monde de Superbike.

Carlos Checa qui a dominé toute la saison devient le premier espagnol vainqueur du championnat du monde Superbike. En remportant le classement des constructeurs, Ducati s'adjuge son .

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Participants 

 Tous utilisent des pneus Pirelli.

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

2011
Sport motocycliste en 2011
Superbike
Circuit Motorland Aragon